Старое еврейское кладбище расположено в административном районе Невигес города Фельберт (Северный Рейн-Вестфалия, Германия). Оно охраняется законом как памятник истории и культуры по дороге Цвингенбергер (Zwingenberger Weg).

История 
На территориях, принадлежавших господскому дому Харденберг у Невигеса в 1804 году проживало 158 евреев, а собственно в Невигесе в 1849 году — 59. В 1880 году их осталось 44, а в 1932 году только 14 человек. Они относились к общине еврейской синагоги в Эльберфельде, вошедшей в состав города Вупперталь в 1932 году. Молельня была построена в конце XVIII века, но к началу XX века обветшала настолько, что в 1929 году была снесена. Кладбище, называвшееся «Ам Кюлендаль» (am Kuhlendahl) было устроено в 1791 году и использовалось для захоронений до 1929 года. На нём также до 1810 года хоронили евреев из Эльберфельда (ныне часть Вупперталя). Расширения кладбищенской территории производились в 1844, 1859 и 1887 годах. В настоящее время на нём сохранилось и охраняется 23 надгробных камня.

Православное захоронение 
На этом кладбище в годы Второй Мировой войны производились захоронения как скончавшихся в плену советских военнопленных, так и угнанных на принудительные работы в Германии (1942-1945 гг). Об этом свидетельствуют как две надгробные плиты с десятками имён пострадавших, так и мемориальный камень с православным крестом, установленный в изголовье надгробных плит.

Уход за кладбищем 
Стараниями местных властей старое еврейское кладбище с православным захоронением поддерживается в идеальном порядке, но свободный вход ограничен и двери открываются только по необходимости. Для туристов возможен только внешний осмотр.

Литература 
 Ursula Reuter: Jüdische Gemeinden vom frühen 19. bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts (Еврейская община с начала XIX до начала XXI века). Бонн, 2007 (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande (Атлас истории Рейнланда), VIII. 8), ISBN 978-3-7749-3524-2.
 Elfi Pracht: Jüdisches Kulturerbe in Nordrhein — Westfalen. Teil II. Regierungsbezirk Düsseldorf (Еврейское культурное наследие в Северном Рейне-Вестфалии. Часть II. Административный округ Дюссельдорф). Кёльн, 2000, стр. 414—415 (Beiträge zu den Bau- und Kunstdenkmälern im Rheinland (Памятники архитектуры и искусства Рейнланда), Том 34. 2).

Ссылки 
 Jüdischer Friedhof am Kuhlendahl (Zwingenberger Weg) in Neviges (Velbert) (нем.).

Фельберт
Еврейские кладбища Северного Рейна-Вестфалии